est le nom d'une série d'albums en public enregistrés au festival de jazz de Montreux, en Suisse, en 1977.

Le terme désigne, notamment, les albums suivants :
  du pianiste et organiste Count Basie ;
 , second album de Count Basie accompagné de musiciens de jazz ;
 , du saxophoniste Eddie "Lockjaw" Davis ;
  de la chanteuse Ella Fitzgerald ;
  du guitariste Joe Pass ;
  du pianiste Oscar Peterson ;
  de la formation Oscar Peterson and the Bassists ;
  du trompettiste Roy Eldridge ;
  du pianiste Tommy Flanagan.

Homonymie de titre